Сёке — неоднозначный термин.
 Сёке — город и район в Турции.
 Сёке, Ласло — румынский самбист и дзюдоист.